Warmblut steht für:

 Homoiothermie in der Zoologie
 Warmblüter als Bezeichnung bestimmter Pferderassen, siehe Warmblüter (Pferd)
 Warmblut als nicht mehr als sechs Stunden altes gespendetes Blut, siehe Vollblut-Konserve